Aardrijskunde
 Les Hemmes de Marck, gehucht in de Franse gemeente Marck in het departement Pas-de-Calais
 Marck, gemeente in het Franse departement Pas-de-Calais

Merknaam
 Marck, historisch Belgisch merk van wapens en motorfietsen

Personen met de achternaam Marck
 Everhard van der Marck, Zuid-Nederlands geestelijke
 Frederik Adolf van der Marck, Duits-Nederlands jurist, filosoof en hoogleraar
 Hendrik Marck, Belgisch advocaat, syndicalist en politicus
 Pol Marck, Belgisch politicus
 Robrecht III van der Marck, Frans edelman en militair
 Robrecht IV van der Marck, Frans edelman en militair
 Sander van der Marck, Nederlands roeier
 Willem I van der Marck Lumey, Zuid-Nederlands edelman en militair
 Willem II van der Marck Lumey, Zuid-Nederlands edelman en admiraal

Zie ook 
Marc (doorverwijspagina)
Marcq (doorverwijspagina)
Mark (doorverwijspagina)